Leimbühl ist der Ortsname von

 Leimbühl (Haselbach), Ortsteil der Gemeinde Haselbach (Niederbayern), Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Leimbühl (Perasdorf), Ortsteil der Gemeinde Perasdorf, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
Leimbühl (Thüringer Wald), Berg (784 m) im Thüringer Wald